Álvaro Bautista Arce (Talavera de la Reina, 21 november 1984) is een Spaans motorcoureur in WorldSBK

Carrière 
In 2002 kwam Bautista voor het eerst uit in het wereldkampioenschap voor de 125cc klasse. Hiernaast reed hij dit seizoen in het Spaans kampioenschap, waarin hij de tweede positie in het kampioenschap te behalen. In 2003 reed hij zijn eerste volledige seizoen in het WK, en wist hij hiernaast kampioen te worden in het Spaans kampioenschap. In 2004 wist hij zijn eerste podium te pakken in de 125cc, op het Donington Park circuit. In 2006 wist hij de wereldtitel te pakken, mede door 8 overwinningen.

250cc 
In 2007 maakte Bautista de overstap naar de 250cc klasse. Hij werd vierde in het kampioenschap, en werd hiermee "Rookie Of The Year".

Ook in 2008 kwam Bautista uit in de 250cc, hij wist zijn eerste zege te pakken tijdens de TT van Assen. Hierna wist hij nog 2 races te winnen, en uiteindelijk de tweede plaats in het kampioenschap te grijpen, achter Marco Simoncelli.

Het jaar 2009 zou het jaar van Bautista moeten worden in de 250cc klasse. Hij wist 3 pole-positions te behalen in de eerste 5 kwalificaties, zonder ook maar 1 overwinning hieruit te krijgen. Uiteindelijk wordt hij weer tweede in het kampioenschap, ditmaal achter Hiroshi Aoyama.

MotoGP 
Het seizoen 2010 is het eerste seizoen voor Bautista in de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP. Hij komt uit voor het Rizla Suzuki MotoGP team, met de ervaren Loris Capirossi als teamgenoot.

Wereldkampioenschap Superbike 
Vanaf seizoen 2019 komt Bautista uit in het wereldkampioenschap superbike voor het team van Ducati. Hier wist hij de eerste drie races van het seizoen op het Phillip Island Grand Prix Circuit meteen te winnen.

Statistiek 
(Stand: Seizoenseinde 2011)

Externe links 
   Officiële website
 

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur